Le avventure di Stuart Little – romanzo per bambini di E. B. White del 1945

Film
 Stuart Little - Un topolino in gamba – film di Rob Minkoff del 1999
 Stuart Little 2 – film di Rob Minkoff del 2002
 Stuart Little 3 - Un topolino nella foresta – film d'animazione di Audu Paden del 2006

Altro
 Stuart Little – serie tv d'animazione del 2003
 Stuart Little – golfista britannico
 Stuart Little 2 – videogioco del 2002